Групата е съставена от 14 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки. Отборите заели последните три места отпадат в „Б“ група. Новите отбори в групата са Хебър (Пазарджик) и Черно море (Варна). Актуален шампион е Левски (София).

Класиране 

 Олимпик-Берое (Стара Загора) променя името си на Берое (Стара Загора), Искър (Пазарджик) променя името си на Хебър (Пазарджик).

„Б“ ПФГ 

 Отборът на Шумен напуска първенството след 13 кръг. Резултатите му са анулирани. След края на есенния полусезон от участие се отказват Бдин (Видин) и Доростол (Силистра). В мачовете им до края на сезона им се присъждат служебни загуби с 0:3.

Североизточна „В“ АФГ

Източници 
 Българските футболни първенства 1924 – 2003
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

7